Maud de Gloucester, condesa de Chester (m. 29 de julio de 1189), o Matilda, fue una noble anglonormanda y la hija del conde Roberto de Gloucester, hijo ilegítimo del rey Enrique I de Inglaterra, y de Mabel, hija y heredera de Robert Fitzhamon. Se desposó con Ranulf de Gernon, IV conde de Chester (m. 16 de diciembre de 1153).

Familia 
Se desconoce la fecha en la que nació lady Maud. Fue la hija de Roberto, I conde de Gloucester, y Mabel FitzRobert de Gloucester. Tuvo siete hermanos, entre ellos William Fitz Robert, II conde de Gloucester, y Roger, obispo de Worcester. También tuvo un hermanastro ilegítimo, Ricardo, obispo de Bayeux, que nació de la relación de su padre con Isabel de Douvres.

Sus abuelos paternos fueron el rey Enrique I de Inglaterra y una de sus amantes, posiblemente Sybil Corbet o una hija de Rainald Gray. Sus abuelos maternos fueron Robert Fitzhamon, señor de Gloucester y Glamorgan; y Sybil de Montgomery, hija de Roger de Montgomery, I conde de Shrewsbury, y de Mabel Talvas de Bellême.

Matrimonio 
En algún año anterior a 1141, posiblemente en 1135, Matilda se casó con Ranulf de Gernon, IV conde de Chester, por lo que se le concedió el título de condesa de Chester. Su esposo gozaba de una considerable autonomía en su condado palatino.

En enero de 1141, el conde Ranulf y la condesa Matilda se encontraban en el castillo de Lincoln cuando éste fue asediado por las fuerzas del rey Esteban de Inglaterra. El mes siguiente, un ejército de socorro, leal a la reina Matilde y dirigido por el conde Roberto de Gloucester, derrotó y apresó al rey en esta feroz batalla, que más tarde se conoció como la primera batalla de Lincoln. A cambio de su ayuda para ahuyentar a las tropas del rey, el padre de la condesa exigió al marido de ésta a jurar fidelidad a la reina Matilde, hermanastra del conde Roberto.

El 29 de agosto de 1146, el rey Esteban aprehendió al conde Ranulf en la corte de Northampton. Posteriormente, Esteban le otorgó el castillo y la ciudad de Lincoln después de 1151.

Descendencia 
 Hugh de Kevelioc, V conde de Chester (1147 – 30 de junio de 1181), casado con Bertrade de Montfort de Évreux, con la que tuvo cinco hijos, entre ellos Ranulf de Blondeville, VI conde de Chester; Matilda de Chester, condesa de Huntingdon; y Hawise de Chester, I condesa de Lincoln
 posiblemente Richard de Chester (m. 1170/1175), enterrado en Coventry
 Beatrice de Chester, casada con Raoul de Malpas
 posiblemente Ranulf de Chester; luchó en el asedio de Lisboa; el rey Alfonso I de Portugal le otorgó el señorío de Azambuja
 Alice, casada con Richard FitzGilbert de Clare (1190-1236)

Ranulf tuvo un hijo ilegítimo, Robert FitzCount (m. antes de 1166), con una amante cuya identidad se desconoce. No ha quedado constancia de su fecha de nacimiento. Robert se casó con Agnes FitzNeal; fue su segundo marido.

Hay una crónica que recoge un rumor infundado, según el cual la condesa Maud envenenó a su esposo con ayuda de William Peverel de Nottingham, pero no existen indicios de que lo hiciera. El conde Ranulf reconoció una concesión de Maud a uno de sus sirvientes, probablemente en su lecho de muerte. Durante nueve años, la condesa ejerció la tutela de su hijo menor de edad.

Fue una importante benefactora del priorato de Repton, en Derbyshire. Asimismo, realizó donaciones al priorato de Belvoir. 

En los Rotuli de Dominabus de 1185, figura la propiedad de Wadinton de feodo comitis Cestrie, en posesión de Maud, condesa de Chester. Si bien en el documento consta que tenía unos 50 años de edad, es probable que rondara los 60 en ese año.

Maud falleció el 29 de julio de 1189, aunque los Anales de Tewkesbury indican que murió en 1190.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Cawley, Charles. «England, earls created 1067-1122». Medieval Lands.
 Cokayne, George Edward (1890). The Complete Peerage, v. III. London: George Bell & Sons.
 Lundy, Darryl. «Maud fitz Robert». The Peerage. Consultado el 7 de agosto de 2019.
 Johns, Susan (1995). «Wives and Widows of the Earls of Chester, 1100-1152». Haskins Society Journal, vol. 7, pp. 117-132. ISSN 0963-4959.

Bibliografía adicional 
 «Normans2». Stirnet. (solo con suscripción)
 «Normans1». Stirnet. (solo con suscripción)

Enlaces externos 

Anglonormandos
Condesas de Inglaterra
Fallecidos en 1190
Nacidos en el siglo XII